«Волки» — название нескольких фильмов:
 «Волки» — фильм 1925 года Юрия Тарича.
 «Волки» — северокорейский фильм 1956 года.
 «Волки» — фильм 1971 года Хидэо Гося.
 «Волки» — фильм 1981 года Майкла Уодли.
 «Волки» — фильм 1988 года Сабира Назармухамедова.
 «Волки» — фильм 1996 года Стива Карвера.
 «Волки» — фильм 2006 года Зебо Наврузовой и Аваза Таджиханова.
 «Волки» — фильм 2007 года Жозе Наскименту.
 «Волки» — фильм 2009 года Александра Колбышева.
 «Волки» — фильм 2014 года Дэвида Хейтера.
  — фильм 2016 года Барта Фрейндлиха.